Le tournoi de Brisbane est un tournoi de tennis professionnel. L'édition masculine 2016, classée en catégorie ATP 250, se dispute du 4 au .

Faits marquants 
 On note les forfaits de l'Américain Sam Querrey, handicapé par une blessure au genou droit, de l'Australien Thanasi Kokkinakis, initialement bénéficiaire d'une wild card, souffrant d'une blessure à l'épaule droite, et du Polonais Jerzy Janowicz.
 Les joueurs forfaits sont respectivement remplacés par Lucas Pouille, Benjamin Mitchell et Dušan Lajović.
 Le Canadien Milos Raonic, finaliste de l'édition précédente, fait chuter le tenant du titre Roger Federer (6-4, 6-4). Il s'agit de son  en simple sur le circuit ATP.
 En double, Henri Kontinen et John Peers s'imposent face aux locaux de cette édition James Duckworth et Chris Guccione sur le score de 7-6, 6-1. Il s'agit du  pour les deux joueurs, leur premier ensemble.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Brisbane
 Tournoi de tennis de Brisbane (WTA 2016)
 Saison 2016 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel
 
 

Brisbane
ATP 2016
Tennis en Australie en 2016
Tennis en janvier 2016